Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов (БГАКФФД; ) — белорусский архив, который хранит кинофотофонодокументы, иллюстрирующие историю Белоруссии с XIX века по настоящее время. Основан в 1941 году в Минске.

Историческая справка 
Центральный государственный архив фотофонокинодокументов Белорусской Советской Социалистической Республики (ЦГАФФКД БССР) был создан 29 марта 1941 года согласно постановлению СНК СССР № 723.

В ноябре 1943 года была утверждена структура ЦГАФФКД. Штат архива насчитывал 5 человек. Фактически архив начал работать во второй половине 1944 года. Первый директор архива — Петросян Х. В.

По состоянию на 1 мая 1948 года в архиве хранилось 6530 фотодокументов (негативов и позитивов). В октябре 1949 года ЦГАФФКД переехал в здание церкви Святой Марии Магдалины, где активно комплектовался кино- и аудиодокументами.

В 1963 году архив поменял название — он стал называться Центральным государственным архивом кинофотофонодокументов (ЦГАКФФД) БССР.

20 февраля 1987 года архив переехал в Дзержинск, где и находится до сих пор. 21 мая 1993 года архив был переименован в Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов (БГАКФФД).

По данным на 1 января 2018 года в Белорусском государственном архиве кинофотофонодокументов хранится 42 930 дел (кинодокументы), 262 958 дел (фотодокументы), 20 579 дел (фонодокументы), 5 750 дел (видеодокументы) за период с XIX века по настоящее время. В настоящее время архив содержит крупное собрание уникальных материалов по истории Белоруссии. Он является научно-исследовательским учреждением, которое занимается комплектованием, хранением, описанием и использованием кинофотофонодокументов.

С февраля 2001 года полное наименование архива — учреждение «Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов».

Структура 
 Руководство
 Отделы
 Отдел ведомственных архивов, комплектования и экспертизы ценности документов
 Отдел государственного учёта и научно-справочного аппарата
 Отдел обеспечения сохранности документов и фондов
 Отдел информации, публикации и научного использования документов
 Отдел автоматизированных информационно-поисковых систем
 Отдел технического контроля
 Лаборатории
 Лаборатория обеспечения сохранности кинодокументов
 Лаборатория обеспечения сохранности фотодокументов
 Лаборатория обеспечения сохранности фонодокументов
 Бухгалтерия

Фонды 
Количество фондов: 49 589 дел (кинодокументы), 270 984 дела (фотодокументы), 22 032 дела (фонодокументы), 6 858 дел (видеодокументы).

Наиболее ранний фотодокумент датируется 1870 годом.

Документы 
 Хронология: с XIX века по настоящее время.
 География: территория Виленской, Витебской, Гродненской, Минской, Могилёвской губерний Российской империи; Западной Беларуси в составе Польши, БССР, РСФСР, УССР, Германии периода Второй мировой войны, Республики Беларусь, а также других стран.

Награды 
 Почётная грамота Совета Министров Республики Беларусь (8 апреля 2021 года) — за значительный вклад в развитие архивного дела и делопроизводства в Республике Беларусь.

Примечания

Литература 
 
 Республика Беларусь: энциклопедия в 6 т. / Редкол.: Г. П. Пашков (гл. ред.) и др. — : БелЭн, 2007. — Т. 4: Картография — Миноговые. — С. 42. — 768 с. — ISBN 978-985-11-0385-6.

Ссылки 
 
 
 
 
 

Организации по алфавиту
Организации, основанные в 1941 году
Архивы Белоруссии